«Аня в Стране чудес» () — перевод Владимира Набокова сказочной повести английского писателя Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» на русский язык. Один из первых переводов Набокова: был осуществлён им в 1922 году по заказу берлинского эмигрантского издательства «Гамаюн» и увидел свет в 1923 году. Автор перевода был указан под псевдонимом «В. Сирин», являющимся самым известным у писателя. На родине писателя перевод был впервые опубликован в 1989 году в Москве и с тех пор неоднократно переиздавался. Перевод был вольным, приближенным к культуре и знаниям русских детей. Подобный подход Набоков сменил через несколько десятилетий, когда его переводческие работы стали отличаться стремлением к буквализму, точной передаче текста оригинала.

История создания и публикации

Предыстория 
Русский и американский писатель Владимир Набоков родился в 1899 году в Санкт-Петербурге в состоятельной дворянской семье с англофильскими традициями. С ранних лет владел английским и французским языками. В связи с событиями Гражданской войны весной 1919 года семья эмигрировала из Крыма в Европу, где проживала в Берлине. После этого Набоков поступил в Кембриджский университет, где изучал европейскую литературу и в свободное время посещал Берлин. В марте 1922 года, после убийства главы семьи политика Владимира Дмитриевича, материальное положение Набоковых значительно ухудшилось. Помогало то, что в связи с низким курсом немецкой марки жизнь в Германии, где обосновались более 100 000 выходцев из России, обходилась дешевле по сравнению с другими центрами эмиграции, в частности, с Парижем. В связи с трагическими событиями Владимир в июне 1922 года переехал из Кембриджа, где закончил курс обучения, после чего присоединился к семье в Германии. В декабре 1923 года его родные переехали в Прагу, а он остался в Германии. Там он провёл 14 лет своей жизни до переезда в 1937 году во Францию, откуда в 1940 году отправился с женой-еврейкой в США.

Предшествующие переводы 

Сказка «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэролла впервые вышла в свет в издательстве Macmillan and Co в 1865 году. Критики встретили её настороженно, в первую очередь за её необычный, абсурдный характер. Первой российской адаптацией повести Кэролла стал перевод анонимного автора, вышедший в начале 1879 года под названием «Соня в царстве дива» (). Как и первое английское издание, адаптация была оформлена иллюстрациями художника Джона Тенниела, ставшими со временем классическими. Как и оригинал, критики встретили «Соню» отрицательно, указывая на орфографические ошибки, дороговизну издания, бессмысленность малохудожественность, бессодержательность текста. Со временем отношение к оригинальному произведению стало меняться, в том числе и в России, где (не считая набоковский вариант) был выполнен целый ряд переводов на русский язык (1908, 1908—1909, 1909, 1913, 1923, 1924) и многочисленные более поздние.

Работа над переводом 

Перевод сказки Льюиса Кэролла «Алиса в Стране чудес» был заказан берлинским издательством «Гамаюн», ориентированным на эмигрантов из России. Получив в качестве аванса 5 долларов США (значительную сумму по тем временам) Набоков поехал домой на трамвае, где попытался расплатиться этой банкнотой. Опешивший кондуктор остановил трамвай и выдал сдачу. В русском варианте автобиографии «Другие берега» (1954) писатель вспоминал, что в начале берлинского периода жизни (1922—1937) литературных гонораров не хватало и ему приходилось сменить множество занятий: «Я усердно давал уроки английского и французского, а также и тенниса. Много переводил — начиная с „Alice in Wonderland“ (за русскую версию которой получил пять долларов) и кончая всем, чем угодно, вплоть до коммерческих описаний каких-то кранов».   

Первый свой перевод (любительский) Набоков осуществил ещё в одиннадцатилетнем возрасте, когда переложил на французский язык александрийским стихом роман «Всадник без головы» (1865), одного из любимых им в детстве писателей — Майн Рида. В 1921 году он закончил перевод (русифицированное название — «Николка Персик») повести «Кола Брюньон» далёкого ему эстетически писателя Ромена Роллана. Стилизованный под старину французский язык оригинала, близкий к народной поэзии был передан Набоковым при помощи русских архаизированных оборотов. Эта работа дала ему необходимый переводческий опыт, что, по мнению биографа Брайана Бойда, значительно облегчило адаптацию повести Кэролла. Исследователи полагают, что обращение Набокова к Кэроллу, чьё творчество на протяжении жизни встречало с его стороны благожелательные отзывы, является далеко не случайным. В этой связи обращают внимание на интервью 1966 года Альфреду Аппелю, который по поводу перевода сказал Набокову, что это его первая книга, но любящий точность во всём, чрезвычайно пунктуальный и требовательный писатель его не поправил. В 1971 году в беседе с Полем Суфреном Набоков отметил, что «Алиса в стране чудес» — это «особая книга особого автора со своими каламбурами, каверзами и капризами». Её особенностью является присутствие «вполне прочного и довольно сентиментального мира, скрывающегося за полуостранённой мечтой». В этом же интервью, на волне интереса к роману «Лолита», он открестился от любви к маленьким девочкам (нимфеткам), в отличие от Кэрролла, на подозрительную страсть к фотографированию их в тёмных комнатах которого, неоднократно намекал.

Издания 

Первые книги Набокова-Сирина вышли в свет в короткий промежуток времени: «Николка Персик» (ноябрь 1922 года), поэтические сборники «Гроздь» (декабрь 1922 года) и «Горний путь» (январь 1923 года), а также «Аня в стране чудес» (март 1923 года). По оценке Бойда, если переводы были встречены одобрительно, то сборники стихов в основном отрицательно, хотя и отмечались некоторые литературные достоинства начинающего автора.

На родине писателя перевод был впервые опубликован в 1989 году в Москве, через года там же появилось новое издание, а через три года появилось ленинградское. С тех пор появилось около 20 изданий адаптации. В 2004 году в Москве была издана антология «Аня в стране чудес», состоящая из русских эмигрантских произведений для детей и юношества, куда был помещён и перевод Набокова.

Художественные особенности 

В своём переводе писатель стремился адаптировать английские бытовые, культурные детали, имена к русским реалиям. В этом отношении он продолжил российские переводческие традиции предшественников. По оценке Бориса Носика, сказка Кэролла гораздо ближе устремлениям Набокова, чем «Кола Брюньон» Роллана: «И язык здесь был посовременнее, чем у Роллана, да и характер юмора, намёки, скрытые смыслы, все виды словесных игр были ему по душе».   

Действие перенесено на русскую землю, насыщено местными аналогиями, текст соответствует школьным знаниям и интересам русскоязычных детей. Так, на доме Кролика висит табличка: «Дворянин Кролик Трусиков», миля заменена на версту, джем на варенье. Средневековая Англия и король Вильгельм Завоеватель трансформируются в Киевскую Русь и князя Владимира Мономаха, соответственно. «Русская» Мышь, попавшая на британские острова вместе с Вильгельмом, осталась в России после поражения французского императора Наполеона в 1812 году. Если Мышь Кэролла читала книгу по английской истории, то у Набокова — историю Киевской Руси. В эпизоде, когда Алиса неожиданно вырастает, она думает о том, как будет «направлять» своим своим конечностям на Рождество подарки, то у Набокова получилось: «Госпоже Правой Ноге Аниной. Город Коврик. Паркетная губерния». Наталья Толстая выделила мастерское владение словом и звуками, введение неологизмов, каламбуров в духе Кэроллла, но с русской спецификой («Чепупаха» — (чепуха + черепаха), «Я только села на время», — «Время не любит, чтобы на него садились», «Молодой Спрут „всегда был с прутиком“»). Также текст насыщен авторскими поговорками, присказками: «Горчица — не птица», «У каждой птицы — свои замашки».

Через несколько десятилетий переводческие работы Набокова стали отличаться стремлением к буквализму, точному передаче текста оригинала. Так, роман в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин» был переведён прозой и снабжён подробным комментарием. Носик, сравнивая «Аню в Стране чудес» и авторский перевод романа «Лолита», назвал первую работу «раскованной», а вторую — «мастеровитой». Исследователи полагают, что в творчестве классика отсылки к сказочной повести присутствуют в нескольких именах его героинь, например, Лолите (Алиса) и Аде (это имя присутствует во второй главе сказки). Присцилла Мейер отмечала множественные аллюзии к сказке Кэролла в тексте первого англоязычного романа Набокова — «Истинная жизнь Себастьяна Найта» (1941). Кроме всего прочего, перевод и этот роман сближает, что в обоих произведениях он «совершил как лингвистический, так и культурный перевод своего английского мира на русский». Близки набоковской поэтике взаимодействие между мирами и стихиями, присущими сказке и ряду произведений классика («Соглядатай», «Бледный огонь», «Смерть»).

Критика 

 
После выхода книги, в пражском педагогическом журнале «Русская школа за рубежом», была помещена рецензия Евгения Елачича, критиковавшего первоисточник и его перевод. По его мнению, сказочная повесть представляет собой малохудожественное произведение, насыщенное вымышленными, экстравагантными приключениями. Она нацелена на плохой вкус родителей и неразборчивость юных читателей. К числу недостатков Елачич относил бессмысленность истории: «Остроумие заключается в том, что девочка всё время причудливо меняется в росте, у ней шея вытягивается в несколько метров, потом она становится крошкой и т. д. Многие дети весьма охотно читают такую и для них бесспорную чепуху, танцы омаров с черепахами, игра в крокет, причём ежи служат шарами и фламинго и т. д., и т. д. Но кому же это нужно! Есть ли хоть тень пользы от чтения подобной отнюдь не поэтической чепушинки? Сомневаюсь, но вред в такой книге, по-моему, есть несомненный». Особенно это касается стихов перевода, которые основываются на пародиях, лигатурной игре Кэролла в отношении хрестоматийных, дидактических, широко известных в английской культуре стихов. Набоков в качестве основы адаптации выбрал русские классические стихи, что, по мнению Елачича, приводит к тому, что дети получают искажённое представление о подлинных литературных шедеврах, в их памяти откладываются нехудожественные пародии, «издевательство». В качестве доказательства своей точки зрения он приводил два примера: «искажённые» Набоковым строки Михаила Лермонтова из «Бородино» и «Казачьей колыбельной песни» («Спи, младенец мой прекрасный…»). В первом случае переводчик опирался на тексты Кэролла, отсылающие к стихотворению английского классика Роберта Саути «Радости старика, и Как он их заслужил» («You are old Father William? — the young man said»), где молодой человек обращается к старику. В этом случае переводчик выбрал близкие в некотором отношении стихи русского поэта — «Скажи-ка, дядя, ведь недаром…». Во втором случае Кэролл опирался на произведение американского поэта Дэвида Бейтса «Говорите мягко…». В противоположность оригиналу английский автор «призывал» родителей: «Говорите грубо со своим маленьким ребёнком…». И в этом случае Набоков выбрал не приближённый к тексту сказки перевод, а обратился к «Казачьей колыбельной песни», стилизовав свои стихи под ритмику и рифмы Лермонтова. В заключение Елачич отметал аргумент о том, что такие книги и переводы могут привлечь начинающих читателей к литературе и призывал родителей «избавить своих детей от засорения их юных мозгов подобною недоброкачественною литературою». 
 
Относительно литературных достоинств переложения существуют полярные суждения: от полностью одобрительного признания («блестящий перевод» — Владимир Лён) до полного непринятия («Плохо Набоков перевёл „Алису“, уж давайте так и скажем — плохо» — Дмитрий Урнов). Носик, отмечая литературные достоинства работы Набокова, писал, что он уступает более поздним советским: «Мне показалось, что перевод молодого Набокова очень талантлив, однако не всегда убедителен. Хотя бы потому, что он сделан давно, а живой язык не стоит на месте». В 1970-е годы некоторые набоковеды называли работу лучшим переводом Кэролла на иностранный язык. Нора Букс в 1990-е годы привела мнение исследователей, что это один из лучших переводов на русский, включая более поздние. Наталья Толстая писала в 1989 году, что это «особенный» перевод, свидетельствующий о «ярком» таланте начинающего автора. 

Набоков откликнулся на статью «О русском переводе Льюиса Кэролла Набокова» (Anya in Wonderland: Nabokov’s Russifaied Lewis Carroll, 1970) американского литературоведа русского происхождения Саймона Карлинского. Он отметил, что если бы он обратился к переводу лет на пятнадцать позднее, то у него получилось бы значительно лучше, похвалив в своей работе только стихи и каламбуры. Также он отметил орфографическую ошибку и неверное согласование в слове лохань в стихотворении «Черепаховый суп» («Сказочный суп — ты зелен и прян. // Тобой наполнен горячий лохан!»). Вместе с тем, позднейшие комментаторы склонны считать это не ошибкой, а вольностью, допущенной ради рифмы «прян — лохан». В таком случае «мужское окончание прилагательного „горячий“ не позволяет говорить о случайной „орфографической ошибке“»). Также Набоков возразил Карлинскому по поводу влияния на него перевода 1909 года Поликсены Соловьёвой в части использования её приёма пародии в одном из мест сказки. Писатель настаивал на том, что это просто совпадение и вообще он не знаком ни с одним другим русским переводом книги Кэролла. Также Набоков отметил то благотворное влияние на его жизнь, которое оказал перевод. Дело в том, что после того, как Набоков вынужден был с женой Верой бежать из Франции, он стал искать работу в США. В 1941 году его рекомендовали в Уэлслийский колледж, штат Массачусетс, на введённую специально для него должность лектора по сравнительному литературоведению. «С удовольствием вспоминаю, что одним из обстоятельств, побудивших Уэлсли-колледж предложить мне должность лектора в начале сороковых годов, было присутствие моей редкой „Ани“ в Уэлслийском собрании изданий Льюиса Кэрролла». Из переписки писателя за 1940—1941 года известно, что по его оценке учебное учреждение обратило на него внимание именно из-за его русскоязычного перевода. В 1940 году писатель познакомился с американским литературоведом Гарри Левином и его женой Еленой Зарудной, которая восхищалась творчеством Набокова и ещё в детстве выучила начальный фрагмент «Ани в стране чудес».

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 

Перевод
Владимир Набоков
Алиса в Стране чудес